Заврорнітолестес (Saurornitholestes) — рід ящеротазових динозаврів родини Дромеозавриди (Dromaeosauridae). Динозавр жив у Північній Америці у кінці крейдяного періоду (77-66 млн років тому). На сьогодні знайдені 2 види цього роду: Saurornitholestes langstoni (1978 р.) та Saurornitholestes sullivani (2015 р.). Приналежність ще одного виду — S. robustus, знайденого у 2006 році, до цього роду до кінця не вирішено.

Опис 

Це дрібний динозавр був завдовжки 1,8 м та вагою до 10 кг. Череп короткий та високий, звужується до кінця морди. Зуби були загнуті дозаду та зазубрені. На нижніх кінцівках на стопах розміщувались по одному величезному кігті. Кіготь втягувався щоб не заважати при пересуванні. Скам'янілі рештки цього динозавру були знайдені у провінції Альберта в Канаді.

Філогенія 
Кладограма зроблена на основі досліджень Н. Лонгріча і Ф. Каррі (2009 р.)

Посилання 
 
 
 Currie P.J. & Koppelhus E.B., Dinosaur Provincial Park: a spectacular ancient ecosystem revealed, Vol. 1 (Indiana University Press, 2005), p. 372-373.
 Jacobsen, A.R. 2001. Tooth-marked small theropod bone: An extremely rare trace. p. 58-63. In: Mesozioc Vertebrate Life. Ed.s Tanke, D. H., Carpenter, K., Skrepnick, M. W. Indiana University Press.
 Longrich N.R. & Currie P.J. (2009), «A microraptorine (Dinosauria-Dromaeosauridae) from the Late Cretaceous of North America» , PNAS 106(13): p. 5002-5007.
 Norell, Mark A. and Makovicky, Peter J. «Dromaeosauridae.» In: Weishampel, David B.; Dodson, Peter; and Osmólska, Halszka (eds.): The Dinosauria, 2nd, Berkeley: University of California Press. Pp. 208. ISBN 0-520-24209-2
 Saurornitholestes — Dinosaur Saurornitholestes Characteristics, Behavior and Habitat ; Subheadings: Habitat, Historical Period, Size and Weight
 Sullivan, R.M. (2006). «Saurornitholestes robustus, n. sp. (Theropoda: Dromaeosauridae) from the Upper Cretaceous Kirtland Formation (De-Na-Zin member_), San Juan Basin, New Mexico.» NMMNH Bulletin 35: 253–256.
 Sullivan, R.M. and Lucas, S.G. (2006). «The Kirtlandian land-vertebrate „age“ — faunal composition, temporal position and biostratigraphic correlation in the nonmarine Upper Cretaceous of western North America.» New Mexico Museum of Natural History and Science, 35: 7-29.
 Tanke, D.H. and Brett-Surman, M.K. 2001. Evidence of Hatchling and Nestling-Size Hadrosaurs (Reptilia: Ornithischia) from Dinosaur Provincial Park (Dinosaur Park Formation: Campanian), Alberta, Canada. pp. 206-218. In: Mesozoic Vertebrate Life—New Research Inspired by the Paleontology of Philip J. Currie. Edited by D.H. Tanke and K. Carpenter. Indiana University Press: Bloomington. xviii + 577 pp

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1978